Serrat Gros (Agramunt), serrat dels municipis d'Agramunt (Urgell) i Oliola (Noguera)
 Serrat Gros (Aramunt), serrat del poble d'Aramunt, pertanyent al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Serrat Gros (Fígols i Alinyà), serrat del municipi de Fígols i Alinyà, a l'Alt Urgell)
 Serrat Gros (Hortoneda), serrat del poble d'Hortoneda, pertanyent al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Serrat Gros (Llavorsí), serrat dels municipis de Llavorsí i Soriguera (Pallars Sobirà)
 Serrat Gros (Pessonada), serrat al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Serrat Gros (Vilanova de l'Aguda), serrat del municipi de Vilanova de l'Aguda (Noguera)